Vilini je izraz za več domišljijskih bitij v različnih literaturah:
 Vilini (bajeslovno bitje)
 Vilini, Tolkienova mitologija
 Vilini, vilini iz knjig o Artemisu Fowlu